

Biografia 
Il conte di Loudoun è figlio di Michael Abney-Hastings, 14º conte di Loudoun, a cui è succeduto nel 2012. Risiede tra Wangaratta e Melbourne.

Tra i titoli onorifici vi è anche:

 Governatore / Patrono ereditario - Repton College, Derbyshire
 Patrono - Museo Ashby de la Zouch
 Patrono - Amici di Loudoun Kirk
 Presidente - The Board of Governors, primo soccorso di St Andrew Australia
 Patrono - Ringwood Highland Games, Australia
 Patrono - Australian Monarchist League, Victoria Branch
 Stimato amico del Loudoun Museum, Leesburg, Loudoun County, Virginia

Suo erede presunto è il fratello, l'on. Marcus William Abney-Hastings (nato nel 1981).

Antenati 
Attraverso sua nonna Barbara Huddleston Abney-Hastings, XIII contessa di Loudoun, discende direttamente da Giorgio Plantageneto, I duca di Clarence e fratello di Edoardo IV e Riccardo III. Altri antenati degni di nota sono Mary Tudor, regina di Francia, Catherine Pole, Margaret Pole, contessa di Salisbury (martire cattolica, beatificata da papa Leone XIII), Lady Mary Boleyn, re Giacomo IV di Scozia, William Cecil, I barone Burghley e Alice Spencer, contessa di Derby.

Rivendicazione al trono d'Inghilterra 
Nel 2004, Britain's Real Monarch - un documentario trasmesso su Channel 4 nel Regno Unito - ha ripetuto l'affermazione secondo cui il padre del conte, in quanto discendente di Giorgio Plantageneto, era il legittimo re d'Inghilterra. Questo argomento riguarda la contestata affermazione secondo la quale l'ascesa di Edoardo IV sia stata . Il conte, in seguito alla morte del padre, sarebbe così il legittimo monarca britannico sotto questo percorso alternativo di successione al posto dell'attuale re Carlo III.

Titoli 
 1974 - 2002: l'onorevole Simon Abney-Hastings
 2002 - 2012: Lord Mauchline
 2012 - oggi: The Right Honourable The Earl of Loudoun

Note

Voci correlate 

 Successioni alternative alla Corona inglese

Nati in Australia
Conti di Loudoun